Minin und Poscharski steht für:

 Minin und Poscharski (Libretto), Opernlibretto von Michail Bulgakow (1936)
 Minin und Poscharski (Film), sowjetischer Film von Wsewolod Pudowkin (1939) 

Siehe auch:
 Minin-und-Poscharski-Denkmal, Bronzeplastik in Moskau von Iwan Martos
 Minin-und-Poscharski-Platz, Platz in Nischni Nowgorod